Praděd (Pradziad) – góra w Czechach;
 Praděd – hotel górski na górze Pradziad

Zobacz też 
 Euroregion Praděd (Euroregion Pradziad) – euroregion polsko-czeski;
 Wieża telewizyjna Praděd – wieża telewizyjna na górze Pradziad;